Fuhlendorf (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Fuhlendorf (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren